Kabinet-Amir Sjarifoeddin I, Indonesisch kabinet van 3 juli tot 11 november 1947 
Kabinet-Amir Sjarifoeddin II, Indonesisch kabinet van 11 november 1947 tot 23 januari 1948